Orsara puede referirse a:

 Orsara Bormida, localidad y comuna de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, Italia
 Orsara di Puglia, localidad y comune de la provincia de Foggia, región de Apulia, Italia